Па́вел Марты́нов:
 Мартынов, Павел Александрович (1815—1900) — российский государственный и общественный деятель.
 Мартынов, Павел Ефимович (1922 — ?) — начальник шахты № 32 (г. Воркута), Герой Социалистического Труда.
 Мартынов, Павел Иванович (1879—1941) — профессор Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.
 Мартынов, Павел Любимович (1847—1921) — русский общественный деятель, юрист, историк-краевед.
 Мартынов, Павел Петрович (1782—1838) — генерал-адъютант, комендант Санкт-Петербурга.<noinclude>